John Jolliffe est un nom pouvant désigner:

 (1613-1680), marchand et homme politique anglais
 (1696-1771), homme politique anglais
 (1929-1985), bibliothécaire britannique de l'Université Oxford

Voir aussi

Jolliffe, John